Programa Novo foi um programa exibido entre 9 de Setembro de 2009 a 9 de Janeiro de 2010 pela TV Cultura  de segunda a sexta-feira. Destinado ao público jovem, tinha como característica a participação do telespectador, que interage mandando vídeos, escolhendo as pautas, inclusive o nome do próprio programa definitivo foi definido através de votação.

Era apresentado ao vivo por Zé Brites, Gabriela França, Rodolfo Rodrigues e Roberta Youssef. Focado na Web 2.0, os internautas podiam através de um chat da página do programa fazer comentários, e no site existia opção para envio de vídeos que ganhavam prêmios. Além disto o programa possuía Twitter, Orkut, My Space, interação via SMS, onde seu conteúdo era construído de forma coletiva através da leitura de mensagens enviadas pelo público. Durante suas exibiçãos eram exibidos dicas de sites da Internet e vídeos top do You Tube.
 
O programa volta ao ar em 29 de março de 2010 totalmente reformulado com o novo nome de Login, porém ainda destinado ao mundo jovem e a web, mas agora com um novo cenário, novos quadros e sob a apresentação no estúdio de Roberta Youssef e um novo apresentador integrando o time Fábio Azevedo e da rua trazendo as reportagens os tradicionais Zé Brites, Gabriela França e Rodolfo Rodrigues.

Ligações externas 
 

Programas da TV Cultura
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 2009
Programas de televisão do Brasil encerrados em 2010
Programas de televisão em língua portuguesa